Miguel Gutiérrez La Rosa (Lima, Provincia de Lima, Perú, 19 de noviembre de 1956) es un exfutbolista peruano. Se desempeñaba en la posición de defensa.

Trayectoria 

Debutó en Sporting Cristal en 1979 ese mismo año en el que logra salir campeón en 1979 , 1980 y 1983, siendo este su último año en el club. 

Luego de estar sin equipo en 1984 llega a Universitario de Deportes por un año, donde sale campeón del 1985.

Jugó un total de once partidos en la Copa Libertadores, y logró anotar un gol en el partido en Lima entre Sporting Cristal contra Universidad de Chile en 1981 quedando finalmente 3-2.

Selección Peruana 

Debutó en 1980 en un partido amistoso ante Uruguay terminando empatado 1-1 Participó en la Copa del Mundo de 1982 

Fue internacional con Perú en 7 ocasiones y no logró algún gol

Participaciones en Copas del Mundo

Referencias 

Futbolistas de Lima
Futbolistas del Club Sporting Cristal en los años 1970
Futbolistas del Club Sporting Cristal en los años 1980
Futbolistas del Club Universitario de Deportes
Futbolistas de la selección de fútbol de Perú en los años 1980
Futbolistas de Perú en la Copa Mundial de 1982